SA-14 steht für:
 , ISO-3166-2-Code der saudi-arabischen Provinz
 SA-14 Gremlin ist der NATO-Code der sowjetischen schultergestützten Kurzstrecken-Boden-Luft-Rakete 9K34 Strela-3

SA14